Serga bezeichnet mehrere Flüsse in Russland:

 Serga (Ostsee), Zufluss des Finnischen Meerbusens der Ostsee (Oblast Leningrad)
 Serga (Ufa), rechter Nebenfluss der Ufa (Oblast Swerdlowsk)
 Serga (Warsuga), linker Nebenfluss der Warsuga (Oblast Murmansk)

Serga bezeichnet außerdem:

 Serga (Region Perm), Ort in der Region Perm (Russland)